

Geografia
 Costa Rica
 Asunción – distretto nel cantone di Belén

 Filippine
 Asuncion – municipalità nella provincia di Davao del Norte

 Guatemala
 Asunción Mita – comune nel dipartimento di Jutiapa
 La Nueva Guatemala de la Asunción – denominazione ufficiale di Città del Guatemala

 Isole Marianne Settentrionali
 Asuncion – isola dell'arcipelago delle Marianne

 Paraguay
 Asunción – capitale del Paraguay
 Grande Asunción area metropolitana di Asunción
 Distretto di Asunción (Paraguay) – entità amministrativa del Paraguay

 Venezuela
 La Asunción – capitale dello stato di Nueva Esparta

Onomastica
 Asunción – nome proprio di persona spagnolo femminile

Sport
 Olimpia Asunción – altro nome del Club Olimpia, squadra di calcio di Asunción